Siphonoecetes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1845. Enligt Catalogue of Life ingår Siphonoecetes i familjen Ischyroceridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Siphonoecetes